Дре́йден — фамилия. Известные носители:
 Дрейден, Елена Владимировна (род. 1981) — российская актриса.
 Дрейден, Николай Сергеевич (род. 1980) — российский режиссёр и сценарист.
 Дрейден, Сергей Симонович (Донцов) (род. 1941) — советский и русский актёр театра и кино.
 Дрейден, Симон Давидович (1905—1991) — русский театровед, театральный критик, литературовед.